Édouard Ponsinet, sculpteur français ;
 Édouard Ponsinet, joueur français de rugby à XIII.